Alvaro Corghi – pittore e caricaturista italiano
 Azio Corghi – compositore italiano
 Ivano Corghi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Vincenzo Corghi – politico italiano